

Musica
Oberto, Conte di San Bonifacio - opera di Giuseppe Verdi

Onomastica
Oberto – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Nome
Oberto (...-1148) – vescovo di Torino
Oberto I (XI secolo) – vescovo di Asti
Oberto II (...1244) – vescovo di Asti
Oberto III (...-1293) – vescovo di Asti
Oberto I (945–975) – conte Palatino e di Luni, marchese di Milano e della Liguria, capostipite degli Obertenghi
Oberto II (...-dopo il 1014) - conte Palatino e marchese di Milano e di Genova
Oberto IV (...-1084 circa) - conte di Aucia
Oberto di Avranches (...-725) - fondatore dell'abbazia di Mont-Saint-Michel
Oberto II di Biandrate (XIII secolo) – conte di Biandrate
Oberto da Dovara (...-1162) - vescovo di Cremona
Cognome
Giuseppe Oberto – alpinista ed esploratore italiano
Laura Oberto – multiplista italiana
Piero Oberto – politico italiano
Stefano Oberto – presbitero e militare italiano

Pagine correlate
Oberti